Wilczkowice Dolne peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Wilczkowice Dolne, village de la voïvodie de Łódź
 Wilczkowice Dolne, village de la voïvodie de Mazovie